Cette liste répertorie les athlètes olympiques de gymnastique artistique. Elle contient les noms des athlètes des deux sexes qui ont remporté au moins deux médailles d'or.

 Rang : Selon le nombre de médailles. On compte d'abord les médailles d'or. En cas d'égalité, on compte les médailles d'argent; en cas d'égalité encore, les médailles de bronze.
 Nom : Le nom de l'athlète.
 Pays : Le nom du pays pour lequel l'athlète a débuté. En cas de changement de nationalité, le nom du pays pour lequel il ou elle a gagné sa dernière médaille.
 De : L'année de la première médaille olympique.
 À : L'année de la dernière médaille olympique.
 Or : Le nombre de médailles d'or.
 Argent : Le nombre de médailles d'argent.
 Bronze : Le nombre de médailles de bronze.
 Total : Le nombre total de médailles.


Top 20

Classement hommes

Classement femmes

Notes et références 

Gymnastique artistique aux Jeux olympiques